Marisa Perkins is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". Ze werd van 1984 tot 1986 gespeeld door Valorie Armstrong.

Marisa's zoon, Joe Perkins, werd in de eerste afleveringen uit de gevangenis vrijgelaten. Dit bracht conflict in het gezin Perkins omdat John Perkins niet in Joe's onschuld geloofde. Marisa koos de kant van Joe en deed John vertrekken. Het kwam goed tussen de twee, maar John stierf enkele weken later tijdens een aardbeving.

Marisa's andere kinderen zijn Amy Perkins en Jade Perkins.

Perkins, Marisa